Végh Dezső (1882–1953) lapszerkesztő, alpolgármester
 Végh Dezső (1897–1972) festőművész, grafikus